Марківська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні у XIX — першій чверті XX століття:
 Марківська волость — Лебединського повіту Харківської губернії;
 Марківська волость — Старобільського повіту Харківської губернії.